De 72e Motorcross der Naties werd verreden op 7 oktober 2018 in het Amerikaanse Buchanan, Michigan, op het RedBud-circuit.

Van de dertig deelnemende landen mochten de twintig besten uit de kwalificaties deelnemen aan de finale. Negentien landen plaatsten zich via de kwalificaties op zaterdag, het twintigste land via de B-finale op zondagochtend. Elke ploeg bestaat uit drie rijders: één in de MXGP-klasse, één in de MX2-klasse, en één in de "Open" klasse, dus met vrije keuze van motor. De wedstrijd bestond uit drie reeksen waarin telkens twee rijders per land uitkwamen: resp. MXGP + MX2, MX2 + Open, en MXGP + Open. De puntenstand per land is de som van de vijf beste resultaten die de rijders in de reeksen behaalden, het slechtste resultaat werd geschrapt. In januari 2019 kwam de FIM met een herziene uitslag, nadat het Italiaanse team uit de uitslagen werd geschrapt; MX2-rijder Michele Cervellin reed met ongeoorloofde brandstof.

Selectie België en Nederland
: Clément Desalle (MXGP), Jago Geerts (MX2) en Jeremy Van Horebeek (Open).
: Jeffrey Herlings (MXGP), Calvin Vlaanderen (MX2) en Glenn Coldenhoff (Open).

Deelnemerslijst

Trainingen 
De trainingen worden individueel per categorie afgewerkt.

MXGP

MX2

Open

Kwalificatiereeksen 
De kwalificatiereeksen worden individueel per categorie afgewerkt.

MXGP

MX2

Open

Uitslagen Reeksen

MXGP + MX2

MX2 + Open

MXGP + Open

Eindstand 

Motorcross der Naties
Motorsport in 2018
Motorcross in de Verenigde Staten
Sportevenement in de Verenigde Staten
Sport in Michigan